She Came in Through the Bathroom Window é uma canção dos Beatles composta por Paul McCartney, creditada a dupla Lennon-McCartney, e lançada no álbum Abbey Road de 1969. A gravação teve início no dia 24 de julho de 1969, e concluída em 21 de agosto de 1969. A canção dura 1 min e 57 s.

Origem 
A música teve um pré-gravação no dia 22 de janeiro de 1969 durante uma sessão do frustrado projeto "Get Back" com o nome de "Bathroom Window", nos estúdios da Apple Studios em Savile Row, 3. Este ensaio saiu na edição do Anthology 3. Mas para o álbum Abbey Road, a música foi gravada no dia 24 de julho de 1969, e concluída em 21 de agosto de 1969.

A gravação 
Junto com Polythene Pam de autoria de John Lennon, formam um só bloco, e foram gravadas juntas. É introduzida por um grito de aviso de Paul: "Oh! Look out! She came in through the bathroom window." (Atenção! Ela entrou através da janela do banheiro.). 

A letra se refere a uma fã que invadiu o apartamento de Paul.

A origem desta canção de Paul McCartney nunca foi confirmada. Dizem que Linda deu sua filha Heather, então uma criança pequena, para o namorado Paul cuidar enquanto ia ao trabalho. Quando Linda voltou ao apartamento, o músico estaria tão drogado  que não a deixava abrir a porta. Ela então teve de usar a escada de incêndio e entrar pela janela do banheiro.

Os músicos 
 Paul McCartney - vocal principal, baixo 
 John Lennon - violão de 12 cordas e vocal de apoio 
 George Harrison - guitarra solo e vocal de apoio 
 Ringo Starr - bateria, pandeirola e maracas.

Referências 
 Turner, Steve. A Hard Day's Write: The Stories Behind Every Beatles' Song, Harper, New York: 1994, ISBN 0-06-095065-X
 Lewisohn, Mark. The Complete Beatles Recording Sessions: The Official Story of the Abbey Road Years, Hamlyn Publishing Group Limited, London: 1988, ISBN 0-600-55798-7

Ligações externas 
 Letra de She Came in Through the Bathroom Window
 Comentários em inglês de She Came in Through the Bathroom Window
 Análise em inglês da música She Came in Through the Bathroom Window, por Alan W. Pollacks
 Interpretações da letra de She Came in Through the Bathrrom Window, em inglês

Canções gravadas por The Beatles
Canções compostas por Lennon/McCartney